Torcy-le-Grand kan syfta på:
 Torcy-le-Grand, Aube – en kommun i departementet Aube i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike
 Torcy-le-Grand, Seine-Maritime – en kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Haute-Normandie i norra Frankrike